Последний шанс:
 «Последний Шанс» — низкобелковая диета, разработанная в конце 1960-х годов Робертом Линном.
 «Последний шанс» — советская рок-группа.

Фильмы 
 Последний шанс (фильм, 1945) — производство Швейцария, оригинальное название «Die Letzte Chance».
 Последний шанс (фильм, 1947) — производство Франция, оригинальное название «Les jeux sont faits».
 Последний шанс (фильм, 1973) — производство Италия, оригинальное название «L’ultima chance».
 Последний шанс (фильм, 1978) — производство СССР.
 Последний шанс (фильм, 1999) — ТВ, оригинальное название «Die Letzte Chance».
 Последний шанс (фильм, 2002) — оригинальное название «Last Call».
 Последний шанс (фильм, 2004) — оригинальное название «One Last Chance».
 Последний шанс (фильм, 2005) — короткометражный фильм, производство Великобритания.
 Последний шанс (фильм, 2006) — документальный фильм, производство Россия.
 Последний шанс Харви (фильм, 2008) — оригинальное название «Last Chance Harvey».
 Последний шанс (фильм, 2018) — производство Россия, другое название «Без шансов».

См. также 
 «Великий последний шанс» — публицистическая книга Михаила Веллера, изданная в 2005 году.